Nick Mason’s Saucerful of Secrets — британская психоделическая рок-группа сформированная в 2018 году барабанщиком Ником Мейсоном и гитаристом Ли Харрисом для исполнения раннего репертуара группы Pink Floyd, в которой Мейсон также играл на позиции ударника. Помимо них в состав входят  из Spandau Ballet (гитара и вокал), а также Гай Пратт (бас и вокал), долгое время сотрудничавший с Pink Floyd. По словам Мейсона, этот проект не является трибьют-группой, в традиционном понимании этого термина, его целью является «передать дух» той эпохи; он также подчёркивает, что Кемп не является и не подразумевается в качестве полноценной замены оригинальному фронтмену Pink Floyd Сиду Барретту, который покинул группу в 1968 году.

Группа впервые выступила на публике в мае 2018 года в лондонском концертном зале , сыграв подборку материала Pink Floyd, выпущенного до релиза альбома The Dark Side Of The Moon (1973). После этого последовали три небольших концерта в  и европейское турне в сентябре того же года. Название проекта является отсылкой ко второму альбому Pink Floyd.

История 
В 2016 году Мейсон курировал издание бокc-сета The Early Years 1965—1972, который содержал психоделические записи Pink Floyd периода перед выпуском альбома The Dark Side Of The Moon. Бокс-сет содержал множество различного живого материала того времени к которому, по словам Мейсона, он захотел вернуться в своём гастрольном туре 2018 года. Такие песни, как «Astronomy Domine», «Green Is the Colour», «Set the Controls for the Heart of the Sun», «A Saucerful of Secrets» и «One of These Days» входили в число постоянного концертного репертуара Pink Floyd в период 1969—1972 годов.

Другие песни, которые Мейсон и его группа исполнили во время тех гастролей, «Lucifer Sam», «Arnold Layne», «Bike» и «Fearless», никогда не исполнялись Pink Floyd вживую в ту эпоху (за исключением некоторых телевизионных выступлений под фонограмму), хотя Дэвид Гилмор часто играл «Arnold Layne» во время сольного турне 2006 года; помимо этого песню также сыграли Гилмор, Мейсон и Ричард Райт на трибьют-шоу Сида Барретта The Madcap’s Last Laugh в мае 2007 года. Композиция «Lucifer Sam» исполнялась недолго просуществовавшим проектом Барретта Stars, в 1972 году. В свою очередь, песня «Vegetable Man», записанная в 1967 году, впервые была выпущена в рамках бокс-сета Early Years в 2016 году.

18 апреля 2019 года бывший партнёр Мейсона по Pink Floyd Роджер Уотерс присоединился к группе на сцене , исполнив ведущий вокал в песне «Set the Controls for the Heart of the Sun».

Осенью 2019 года Мейсон объявил о проведении в апреле-мае 2020 года турне по Великобритании и Ирландии под названием More Games for May, по аналогии с концертом Pink Floyd Games for May.

30 января 2020 года Мейсон анонсировал выпуск концертного альбома и фильма под названием Live at The Roundhouse — трейлер к которому был выпущен на YouTube-канале Pink Floyd. Записанный в течение 3 мая и 4 мая 2019 года в лондонском концертном зале The Roundhouse, альбом, DVD и BD должны быть выпущены 17 апреля 2020 года.

Участники группы 

Nick Mason’s Saucerful of Secrets
 Ник Мейсон — ударные, гонг, колокольчики, перкуссия
 Гай Пратт — бас-гитара, вокал, тарелки на «A Saucerful of Secrets», гонг на «Set the Controls for the Heart of the Sun»
  — гитара, вокал
 Ли Харрис — гитары, бэк-вокал
 Дом Бекен — клавишные, музыкальное программирование, бэк-вокал

Приглашённые гости
 Роджер Уотерс — ведущий вокал, спел песню «Set the Controls for the Heart of the Sun» во время концерта 18 апреля 2019

Концертный сет-лист 
 «Interstellar Overdrive»
 «Astronomy Domine»
 «Lucifer Sam»
 «Fearless»
 «Obscured by Clouds» / «When You're In»
 «Remember a Day» (песня была добавлена в сет-лист в 2019 году)
 «Arnold Layne»
 «Vegetable Man» (песня была добавлена в сет-лист в сентябре 2018 года)
 «If» / «Atom Heart Mother (excerpt)» / «If (reprise)» (песня была добавлена в сет-лист в сентябре 2018 года)
 «The Nile Song»
 «Green Is the Colour»
 «Let There Be More Light»
 «Childhood’s End» (песня была добавлена в сет-лист 12 марта 2019)
 «Set the Controls for the Heart of the Sun»
 «See Emily Play»
 «Bike»
 «One of These Days»

На бис:
 «A Saucerful of Secrets»
 «Point Me at the Sky» (заменена в сет-листе 12 марта 2019 на песню «Childhood’s End», которая исполнялась перед «A Saucerful of Secrets» на бис)

Примечания

Ссылки 

 

Pink Floyd
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2018 году